200 m stylem zmiennym mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2015. Eliminacje i półfinały odbyły się 5 sierpnia, a finał 6 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 47 zawodników z 43 państw.

Złoty medal zdobył reprezentant Stanów Zjednoczonych Ryan Lochte. Drugie miejsce zajął Thiago Pereira reprezentujący Brazylię. Brąz wywalczył Wang Shun z Chin.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 10:30.

Legenda: NR – rekord kraju, DNS – nie startował

Półfinały 
Półfinały odbyły się o 18:45.

Półfinał 1

Półfinał 2 

Legenda: NR – rekord kraju, QSO – zakwalifikowany do dogrywki

Swim-off 
Dogrywka (swim-off) została rozegrana o 19:42.

Finał 
Finał odbył się o 17:42.

Legenda: NR – rekord kraju

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015